А́нниквере () — деревня в волости Хальяла уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония.  

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Вихула.

География 
Расположена у шоссе Хальяла—Верги. Расстояние до уездного центра — города Раквере — 16 километров, до волостного центра — посёлка Хальяла — 7,5 километров.  Высота над уровнем моря — 61 метр.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 73 человека, все — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 67 жителей, из них 36 мужчин и 31 женщина; детей в возрасте до 14 лет включительно — 2, лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 18.

Численность населения деревни Анниквере:

История 
В письменных источниках 1241 года (Датская поземельная книга) упоминается Andikewæræ (деревня), 1406 года — Annekever (деревня), 1445 года — Annekevere (мыза и деревня), 1463 года — Anikvere (мыза), 1469 года — Annigkever (мыза, деревня, мельница), 1542 года — Annickver (деревня), 1796 года — Annigfer (мыза), 1844 года — Annigfer (мыза, деревня), Annigver (деревня).

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, деревня обозначена как Аннигферъ.

На территории деревни находится центр впервые упомянутой в 1445 год мызы Аннигфер (Анниквере, , ), до национализации в 1919 году принадлежавшей дворянскому семейству фон Нотбеков. Сохранилось как главное здание, так и несколько хозяйственных построек (в перестроенном виде).

Много лет в деревне работала школа, двухэтажное здание которой (памятник культуры) в 2010-х годах было выставлено на продажу за 1 евро, но покупателей не нашло. При инспектировании 3 апреля 2019 года здание находилось в аварийном состоянии.

Известные личности 
В помещениях Анниквереской школы ранее работала Вихулаская министерская школа, в числе выпускников которой было несколько известных деятелей культуры, образования и политики, таких как Нигол Андресен, заслуженный учитель Эстонской ССР , профессоры  и . Позже в школе Анниквере получили начальное образование будущие доктора исторических наук  и .

Происхождение топонима 
По мнению историка  основой названия деревни является женское имя Анника, Аннике (Anikka, Annike). Языковед  считал, что топоним произошёл мужского имени Анти (Anti).

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа